A Szuppiluliumasz (sokszor Suppiluliuma[s], eredetileg Šu-up-pi-lu-li-u-ma[š]) név két hettita uralkodó neve.

 I. Szuppiluliumasz hettita király, a nagybirodalmi hettita korszak jelentős személye
 II. Szuppiluliumasz hettita király, az utolsó ismert hattuszaszi hettita uralkodó
 Szapalulme, Unki királya
 Szuppiluliumasz, Kumaha királya (asszír Uspilul[u]me)